Kryogen steht für:
Kryogen (Technik), erklärt den Begriff für Stoffe, Prozesse und Eigenschaften im Zusammenhang mit extrem niedrigen Temperaturen 
Kryogene (Physiologie), beschreibt Stoffe, die eine Fieberreaktion begrenzen und einer Körpertemperaturerhöhung entgegenwirken